Franz Mück ist der Name folgender Personen:

 Franz Mück (Boxtrainer) (* 1908/09–1985), deutscher Boxertrainer
 Franz Mück (Musiker), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur